Подпоро́жье — посёлок в составе Пудожского городского поселение Пудожского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположен в 8 км по автодороге к северо-западу от города Пудож, на берегу реки Водла.

Население 
Численность населения в посёлке в 1989 году составляла 1047 чел.

История 
О деревне Подпорожье упомянул академик Н. Я. Озерецковский в 1785 году. Сначала на месте поселка находились деревни Афанасьевская и Захарьевская, впоследствии их объединили в посёлок Подпорожье.

8 июля 1934 года постановлением Карельского ЦИК в Подпорожье была закрыта церковь.

В годы Великой Отечественной войны на территории поселка находились лагеря для пленных военнослужащих. После войны строилась как социальная инфраструктура, так и промышленная. На берегу реки были созданы склады ОРСа и хлебозавода. Во время навигации на зиму в них завозились продукты питания для всего района. На берегу реки были построены причалы, куда приставали суда как грузовые, так и пассажирские. В период навигации лес сплавляли по реке Водла.

Достопримечательности 
В посёлке расположена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, построенная в начале 2000-х годов.

Интересные факты 
Крестьянин деревни Подпорожье Захар Александрович Вторых, участник Русско-японской войны, минёр команды канонерской лодки «Кореец», был награждён  знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени за отличие в бою у Чемульпо.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 397—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Населённые пункты Пудожского района